Cafayate (departement), departement in provincie Salta, Argentinië
Cafayate (Salta), plaats in gelijknamig departement in provincie Salta, Argentinië